Турищево — название населённых пунктов:

 Турищево — деревня в Горецком районе Могилёвской области Белоруссии.
 Турищево — село в Брасовском районе Брянской области России.